Halldén är ett svenskt efternamn, som burit av bland andra:

 Andreas Halldén (född 1976), svensk designer, kampsportare och programledare
 Anita Halldén (1887–1970), svensk sångtextförfattare och översättare
 Björn Halldén (1862–1935), svensk kompositör, sångtextförfattare och kapellmästare
 Gustaf Halldén (1882–1966), svensk sjömilitär
 Carl-Elis Halldén (1906–1982), svensk fotbollsfunktionär
 Johan Halldén (född 1984), svensk röstskådespelare
 Jonte Halldén (född 1974), svensk skådespelare
 Kaj Halldén (1916–2001), svensk journalist och dokumentärfilmare
 Märta Halldén (1884–1932), svensk skådespelerska, gymnastikdirektör och skulptris
 Ruth Halldén (1927–2014), svensk litteraturkritiker och författare
 Sören Halldén (1923–2010), svensk filosof

Svenska efternamn